Prva B hrvatska odbojkaška liga predstavlja drugi rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene za sezonu 2015./16., a čini je trideset i jedan klub raspoređen u tri skupine: Jug, Sjever i Zapad.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Kvalifikacije za 1. A ligu 
Igrano u Splitu od 6. do 8. svibnja 2016.

Unutarnje poveznice 
 1. A liga 2015./16. 
 2. A liga 2015./16. 
 Hrvatski kup 2015.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 hou.hr, 1.B liga za žene 2015./16., pristupljeno 1. svibnja 2016.
 hou.hr, Kvalifikacijski turnir za ulazak u 1. A nacionalnu odbojkašku ligu za seniorke, pristupljeno 17. svibnja 2016.
  

 

2015-16